Jakimowski lub Jakimovski – polskie i macedońskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko 
 Andrzej Jakimowski (ur. 1963) – polski reżyser;
 Marek Jakimowski (XVII wiek) – szlachcic pochodzący z Baru na Podolu;
 Nikoła Jakimowski (ur. 1990) – macedoński piłkarz.

Przypisy 

Polskie nazwiska
Macedońskie nazwiska